Linowo – miejscowość na Białorusi

 7 miejscowości w Polsce
 Linowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Świecie nad Osą
 Linowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Purda
 Linowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Purda
 Linowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty
 Linowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Dubeninki
 Linowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór
 Linowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie

 2 jeziora w Polsce
 Jezioro Linowo – jezioro na Pojezierzu Olsztyńskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica;
 Jezioro Linowo – jezioro na Pojezierzu Wałeckim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz;
oraz
Linowo – spotykana na mapach topograficznych nazwa jeziora Witankowskiego- jeziora na Pojezierzu Wałeckim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz;

 Zobacz też Linów

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)